Icimauna är ett släkte av skalbaggar. Icimauna ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Icimauna